anthrax (wąglik) – choroba zakaźna wywoływana przez laseczkę wąglika
 Anthrax (czart) – rodzaj owadów z rodziny bujankowatych
 Anthrax – amerykański zespół muzyczny
 Anthrax – brytyjski zespół muzyczny